KOffice — это пакет офисных приложений для K Desktop Environment (KDE), разрабатывавшийся с 1997 по 2011 год. Все его компоненты опубликованы под свободными и открытыми лицензиями. KOffice не являлся составной частью KDE.

По умолчанию в KOffice использовался формат OpenDocument.

История 
Работа над разработкой KOffice началась в 1997 году с создания KPresenter Реджинальдом Стадлбауэром и затем KWord, добавленного в 1998 году.

Первый официальный релиз KOffice был 23 октября 2000, выпущенный как часть K Desktop Environment 2.0. Версия 1.1 вышла в 2001 году, 1.2 в 2002, 1.3 в 2004, 1.4 в 2005, 1.5 и 1.6 в 2006.

После выхода KDE Software Compilation 4 в KOffice производились серьезные изменения. В 2009 году вышел KOffice 2.0, в котором использовались новые библиотеки KDE Platform 4.

В середине 2010 года из-за разногласий между сопровождающим KWord Томасом Зандером и другими ключевыми разработчиками сообщество KOffice разделилось на два отдельных сообщества — KOffice и Calligra. Некоторые приложения были переименованы, чтобы обозначить принадлежность к пакету KOffice. KSpread был форкнут как KCells, KPresenter переименован в KOffice Showcase и Karbon14 в KOffice Artwork. В Calligra форкнутые программы развивались независимо также под новыми собственными названиями.

KOffice 2.3, выпущенный 31 декабря 2010 года, вместе с последовавшими выпусками исправлений (2.3.1-2.3.3) был результатом совместных усилий обеих команд разработчиков KOffice и Calligra.

Разработчики планировали выпускать новые версии KOffice каждые шесть месяцев начиная с KOffice 2.4, чтобы они выходили синхронно с KDE Software Compilation 4. Но эта версия так и не вышла, а в KOffice не было видно активной разработки после середины марта 2012 года. В сентябре 2012 года сайт koffice.org начал показывать замещающий текст. 22 октября KDE удалили KOffice из списка проектов на их сайте.

Компоненты KOffice 
KOffice включал следующие компоненты:

Вместе с пакетом также разрабатывались:

Примечания

Ссылки 

 Архивная версия сайта KOffice
 irc.freenode.org #koffice — IRC-канал поддержки KOffice
 
  kde.org/historical

KDE
Программное обеспечение для Haiku
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией BSD
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободные офисные пакеты